Иван Гайдаенко:
 Гайдаенко, Иван Дмитриевич (1919—2023) — советский военачальник, лётчик-истребитель, генерал-полковник.
 Гайдаенко, Иван Петрович (1914—1994) — советский писатель-маринист.